Автошля́х Т 0311 — автомобільний шлях територіального значення у Волинській області. Пролягає територією Любешівського, Камінь-Каширського, Ковельського, Турійського, Локачинського та Горохівського районів через Седлище — Камінь-Каширський — Ковель — Колодяжне — Купичів — Локачі — Скобелка. Загальна довжина — 161,6 км.

На ділянці від Ковеля до Любитова збігається з трасою  () та на ділянці від Мовчанова до Війниці збігається з .

Маршрут 
Автошлях проходить через такі населені пункти:

Джерела 
 Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 301 Київ Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення 
 Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення: Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 16.09.2015 № 712 
 Автошлях на Google Maps
 Автошлях на OpenStreetMap

Т0311
Територіальні автомобільні шляхи України
Транспорт Любешівського району
Транспорт Камінь-Каширського району
Транспорт Ковельського району
Транспорт Турійського району
Транспорт Локачинського району
Транспорт Камінь-Каширського
Транспорт Ковеля
Транспорт Локачів